Megalops är ett släkte av fiskar som är ensam i familjen Megalopidae. Det svenska trivialnamnet tarponfiskar förekommer för släktet.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Megalops